Lattuada è un cognome italiano diffuso principalmente nell'area a nord ovest di Milano e si può riferire a
Alberto Lattuada – regista
Alessandro Lattuada – calciatore
Bianca Lattuada – produttrice cinematografica figlia di Felice
Felice Lattuada – compositore e direttore d'orchestra
Giordano Bruno Lattuada – pittore
Giovanni Lattuada – ginnasta
Laura Lattuada – attrice

Note